Alina Makarenko (née en 1995), gymnaste rythmique russe ;
 Andriy Makarenko (1885-1963), homme politique ukrainien ;
 Anton Makarenko (1888-1939), pédagogue russe ;
 Mykola Makarenko, archéologue soviétique spécialiste de l'Ukraine ;
 Sergei Makarenko (né en 1937), céiste russe ;
 Yevhen Makarenko (né en 1991), footballeur ukrainien.